Aborigen (din latină: ab, „de la” + origo, originis, „origine”) este o persoană originară, adică născută în țara în care locuiește.

Sinonime: băștinaș, autohton, indigen.

Cuvântul se referă adesea la indivizii originari din zonele colonizate de europeni și se aplică mai ales la locuitorii continentului australian: aborigen australian.

Vezi și 
 Aborigeni (mitologie)

Populație